La voce riporta, elencati in ordine alfabetico, i modelli di autobus prodotti in Italia. Se invece si vogliono vedere le aziende di trasporto pubblico italiane, sono disponibili in questa pagina. Le fonti sono inserite nelle singole pagine dei modelli e/o delle aziende.

Alfa Romeo

Bredabus

BredaMenarinibus (Menarini)/Industria Italiana Autobus

Cacciamali

Cameri

Cansa

Carrozzeria Autodromo Modena (CAM)

Carrozzeria Luigi Dalla Via

Fiat/Iveco

Inbus

Irisbus/Iveco

Lancia Veicoli Industriali

Menarini

Altri

Voci correlate 
 Autobus
 Aziende di trasporto pubblico italiane
 

Elenchi di veicoli
 
